Anacampserotaceae – rodzina roślin okrytonasiennych z rzędu goździkowców. Należą do niej 3–4 rodzaje, liczące w sumie ponad 30 gatunków. Występują one na niewielkich, rozproszonych obszarach na różnych kontynentach, największe zróżnicowanie osiągając w południowej Afryce. Rosną poza tym w środkowej i południowej Australii, na południowych krańcach półwyspu Arabskiego i w Somalii, w środkowej części Ameryki Południowej oraz w północnym Meksyku i południowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Ze względu na efektowne, żywo ubarwione kwiaty wielu przedstawicieli rodzaju Anacampseros uprawianych jest jako rośliny ozdobne.

Morfologia 
Do rodziny należą w większości niewielkie i gruboszowate półkrzewy o mięsistych pędach i bulwiastych korzeniach. Liście grube, zwykle ułożone naprzeciwlegle, czasem w rozetach przyziemnych. Okwiat składa się z 2 listków zewnętrznych oraz 5 listków wewnętrznych. Pręciki wyrastają w liczbie 5 lub wielu. Zalążnia jest górna i zbudowana z 3 owocolistków.

Systematyka 
Zaliczane tu rośliny do początków XXI wieku włączane były do rodziny portulakowatych (Portulacaceae), jednak badania molekularne wyraźnie wskazują na ich odrębność. Grupa ta jest siostrzaną dla portulakowatych i kaktusowatych (Cactaceae).

 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany  system APG IV z 2016)

 Podział na rodzaje

 Anacampseros L. – sośnica
 Avonia (E. Mey. ex Fenzl) G. D. Rowley
 Grahamia Gillies ex Hook. & Arn.
 Talinopsis A. Gray

Przypisy 

Goździkowce